Cette page présente la  en Top 14 et en H-Cup.

La saison

Pré-saison

Récit de la saison sportive

Transferts d'inter-saison 2011 
Quatorze joueurs arrivent au club tandis que vingt-et-un le quittent ou mettent fin à leur carrière.

Effectif

Calendrier

Statistiques

Statistiques collectives 

|}

|}

Statistiques individuelles 
(Tableau à jour au )

Meilleurs réalisateurs

Top 14

HCup

Meilleurs marqueurs

Top 14

HCup

Équipes types 
Les équipes types sont basées sur le nombre de titularisations par poste.

Top 14 
1. Naama Leleimalefaga 2. Agustin Creevy 3. Giorgi Jgenti 
4. Drikus Hancke 5. Thibaut Privat 
6. Fulgence Ouedraogo  8. Alex Tulou 7. Mamuka Gorgodze 
9. Julien Tomas 10. François Trinh-Duc 
11. Martín Bustos Moyano 12. Paul Bosch 13. Geoffrey Doumayrou 14. Timoci Nagusa 
15. Lucas Amorosino

HCup 
1. Naama Leleimalefaga 2. Agustin Creevy 3. Maximiliano Bustos 
4. Joseph Tu'ineau 5. Drikus Hancke 
6. Fulgence Ouedraogo  8. Sakiusa Matadigo 7. Rémy Martin 
9. Julien Tomas 10. François Trinh-Duc 
11. Martín Bustos Moyano 12. Thomas Combezou 13. Geoffrey Doumayrou 14. Timoci Nagusa 
15. Jean-Baptiste Peyras

Joueurs en sélection nationale 
(Tableau à jour au )

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Saison 2011-2012 du Top 14
 Coupe d'Europe de rugby à XV 2011-2012

Liens externes 
 Site officiel du club

2011-2012
Montpellier